49-й чемпионат России по шахматам проходил с по 1996 года в Элисте.

Турнирная таблица 

Чемпионаты России по шахматам
1996 год в шахматах
1996 год в Калмыкии
Чемпионаты России в 1996 году
Спортивные соревнования в Элисте